

вулиця Сергія Подолинського (Дніпропетровськ)
 вулиця Подолинського (Львів)
 вулиця Подолинського (Черкаси)

Вулиці, названі на честь людей